Redding (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Redding (Connecticut), poble del comtat de Fairfield, a Connecticut, Estats Units
 Redding (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Ranxeria Redding, reserva índia al comtat de Shasta, prop de Redding (Califòrnia)
 Otis Redding (Dawson, Geòrgia, 1941 – Madison, Wisconsin, 1967), compositor, cantant, guitarrista i pianista de soul estatunidenc